Krzysztof Grabowski (ur. 1973) – polski dziennikarz i samorządowiec, wicemarszałek województwa wielkopolskiego
 Krzysztof „Grabaż” Grabowski (ur. 1965) – wokalista, autor tekstów i kompozytor
 Krzysztof Grabowski (ur. 1962) –  polski muzyk rockowy
 Krzysztof Grabowski (ur. 1953) – polski producent i reżyser filmowy i telewizyjny
 Krzysztof Grabowski (1921–1964) – lotnik i żeglarz, pierwszy Polak, który samotnie przepłynął Atlantyk